Лидия Исак (род. 27 марта 1993, Санкт-Петербург, Россия) — российская и молдавская певица.

В 2016 году представляла Молдавию на Евровидении 2016 в Стокгольме, Швеция с песней «Falling Stars». Исак одержала победу в национальном отборочном туре, получив 8 баллов от жюри и 12 баллов от зрителей, опередив Кристину Пинтилие и Валерию Паша.

Биография 
Лидия Исак родилась 27 марта 1993 года в Санкт-Петербурге. Учится в Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств на кафедре эстрадно-джазового вокала. В 2015 году окончила факультет журналистики в Молдавском Государственном университете.

Примечания

Ссылки 
 Интервью газете «Комсомольская Правда»
 Лидия — участница Евровидения 2016

Участники телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2016»
Представители Молдавии на «Евровидении»